Rheinheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Rheinheimer (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Gerhard Rheinheimer (1927–2015), deutscher Mikrobiologe
 Joachim Rheinheimer (* 1959), deutscher Entomologe
 Martin Rheinheimer (* 1960), deutsch-dänischer Historiker

Siehe auch:
 Reinheimer